Die Copa Colsanitas 2021 war ein Damen-Tennisturnier in Bogotá. Es war als Turnier der WTA 250-Kategorie Teil der WTA Tour 2021. Das Turnier fand vom 5. bis 11. April 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Copa Colsanitas 2021 fand vom 4. bis 5. April 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantinnenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld erspielt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
WTA Bogotá